Justiceiro — pessoa que age à margem da lei para realizar o que entende por justiça
Punisher — personagem da Marvel Comics chamado no Brasil de O Justiceiro
The Punisher (1989) — filme da Marvel, distribuído no Brasil como O Justiceiro
The Punisher (2004) — filme da Marvel, distribuído no Brasil como O Justiceiro
Punisher: War Zone, filme de 2008, da Marvel, distribuído no Brasil como O Justiceiro: War Zone
Knight Rider, telessérie traduzida em Portugal como O Justiceiro
Knight Rider (2008) — sequela da telessérie anterior

Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema